USP16 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 21-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 823 амінокислот, а молекулярна маса — 93 570.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, протеаз, активаторів, регуляторів хроматину, тіолових протеаз, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як транскрипція, регуляція транскрипції, клітинний цикл, поділ клітини, мітоз, убіквітинування білків, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, іоном цинку. 
Локалізований у ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 21

Убіквітин-специфічні протеази